Tiñosillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tiñosillos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Tiñosillos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar